Руси Русев (Зорница, 26. септембар 1955), бугарски је поп и поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Бургаски вечери}- (1993)
 -{Бум шака - лака бум}- (1994)
 -{Когато ги хванеме}- (1995)
 -{Подбрано от Вас}- (1996)
 -{Курназ момче}- (1997)
 -{Моето щастие}- (1997)
 -{...Само тези три неща}- (1999)
 -{Капки дъжд}- (2001)

Спотови 

Рођени 1955.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи